Chanda Rubin e Arantxa Sánchez Vicario hanno battuto in finale Lindsay Davenport e Mary Joe Fernández 7-5, 2-6, 6-4.

Teste di serie

 Gigi Fernández /  Nataša Zvereva (quarti di finale)
 Meredith McGrath /  Larisa Neiland (quarti di finale)
 Lindsay Davenport /  Mary Joe Fernández (finale)
 Nicole Arendt /  Manon Bollegraf (semifinali)
 Lori McNeil /  Helena Suková (primo turno)
 Brenda Schultz /  Rennae Stubbs (secondo turno)
 Lisa Raymond /  Gabriela Sabatini (quarti di finale)
 Chanda Rubin /  Arantxa Sánchez Vicario (Campionesse)

 Conchita Martínez /  Patricia Tarabini (terzo turno)
 Jill Hetherington /  Kristine Kunce (primo turno)
 Els Callens /  Julie Halard-Decugis (terzo turno)
 Martina Hingis /  Iva Majoli (primo turno)
 Amanda Coetzer /  Mariaan de Swardt (terzo turno)
 Kristie Boogert /  Nicole Bradtke (terzo turno)
 Irina Spîrlea /  Linda Wild (terzo turno)
 Silvia Farina /  Laura Golarsa (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Australian Open 1996